Cave City es el nombre de varias localidades de los Estados Unidos:

 Cave City, en el estado de Arkansas.
 Cave City, en el estado de California.
 Cave City, en el estado de Kentucky.